Oktiàbrskoie (en rus: Октябрьское) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.192 habitants. Pertany al districte rural de Pervomàiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea